Томас Мустер је трећи пут освојио турнир. У финалу је победио Алберта Косту резултатом 6:3, 5:7, 4:6, 6:3, 6:2.

Носиоци 

  'Томас Мустер (победник)
  Андре Агаси (треће коло)
  Мајкл Ченг (друго коло)
  Борис Бекер (треће коло)
  Горан Иванишевић (друго коло)
  Јевгениј Кафељников (друго коло)
  Томас Енквист (друго коло)
  Џим Куријер (друго коло)
|
  Серђи Бругера ''(друго коло) 
  Марк Росе ''(прво коло) 
  Арно Беч ''(друго коло) 
  Андреј Медведев ''(треће коло) 
  Марсело Риос ''(полуфинале) 
  Тод Мартин ''(прво коло) 
  Ренцо Фурлан ''(друго коло) 
  Алберт Коста ''(финалиста) 
|}

Жреб

Финала

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Монте Карло мастерс
Тенис 1996.